Velika nagrada Avstralije 2017 je prva dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v . Odvijala se je 26. marca 2017 na uličnem dirkališču Melbourne Grand Prix Circuit v Melbournu. Zmagal je Sebastian Vettel, Ferrari, drugo mesto je osvojil Lewis Hamilton, tretji pa je bil Valtteri Bottas, oba Mercedes.

Rezultati

Kvalifikacije

|-
!1
|align="center"|44
| Lewis Hamilton
|Mercedes
|1:24,291
|1:23,251
|1:22,188
|align="center"|1
|-
!2
|align="center"|5
| Sebastian Vettel
|Ferrari
|1:25,510
|1:23,401
|1:22,456
|align="center"|2
|-
!3
|align="center"|77
| Valtteri Bottas
|Mercedes
|1:24,514
|1:23,215
|1:22,481
|align="center"|3
|-
!4
|align="center"|7
| Kimi Räikkönen
|Ferrari
|1:24,352
|1:23,376
|1:23,033
|align="center"|4
|-
!5
|align="center"|33
| Max Verstappen
|Red Bull Racing-TAG Heuer
|1:24,482
|1:24,092
|1:23,485
|align="center"|5
|-
!6
|align="center"|8
| Romain Grosjean
|Haas-Ferrari
|1:25,419
|1:24,718
|1:24,074
|align="center"|6
|-
!7
|align="center"|19
| Felipe Massa
|Williams-Mercedes
|1:25,099
|1:24,597
|1:24,443
|align="center"|7
|-
!8
|align="center"|55
| Carlos Sainz Jr.
|Toro Rosso
|1:25,542
|1:24,997
|1:24,487
|align="center"|8
|-
!9
|align="center"|26
| Daniil Kvjat
|Toro Rosso
|1:25,970
|1:24,864
|1:24,512
|align="center"|9
|-
!10
|align="center"|3
| Daniel Ricciardo
|
|1:25,383
|1:23,989
|brez časa
|align="center"|15
|-
!11
|align="center"|11
| Sergio Pérez
|Force India-Mercedes
|1:25,064
|1:25,081
|
|align="center"|10
|-
!12
|align="center"|27
| Nico Hülkenberg
|Renault
|1:24,975
|1:25,091
|
|align="center"|11
|-
!13
|align="center"|14
| Fernando Alonso
|McLaren-Honda
|1:25,872
|1:25,425
|
|align="center"|12
|-
!14
|align="center"|31
| Esteban Ocon
|Force India-Mercedes
|1:26,009
|1:25,568
|
|align="center"|13
|-
!15
|align="center"|9
| Marcus Ericsson
|Sauber-Ferrari
|1:26,236
|1:26,465
|
|align="center"|14
|-
!16
|align="center"| 36
|
|Sauber-Ferrari
|1:26,419
|
|
|align="center"| 16
|-
!17
|align="center"| 20
| Kevin Magnussen
|Haas-Ferrari
|1:26,847
|
|
|align="center"| 17
|-
!18
|align="center"| 2
| Stoffel Vandoorne
|McLaren-Honda
|1:26,858
|
|
|align="center"|18
|-
!19
|align="center"|18
| Lance Stroll
|Williams-Mercedes
|1:27,143
|
|
|align="center"|20
|-
!20
|align="center"|30
| Jolyon Palmer
|Renault
|1:28,244
|
|
|align="center"|19
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Dirka

|-
!1
|align="center"|5
| Sebastian Vettel
|Ferrari
|57
|1:24:11,672
|2
|align="center"|25
|-
!2
|align="center"|44
| Lewis Hamilton
|Mercedes
|57
| +9,975
|1
|align="center"|18
|-
!3
|align="center"|77
| Valtteri Bottas
|Mercedes
|57
| +11,250
|3
|align="center"|15
|-
!4
|align="center"|7
| Kimi Räikkönen
|Ferrari
|57
| +22,393
|4
|align="center"|12
|-
!5
|align="center"|33
| Max Verstappen
|
|57
| +28,827
|5
|align=center|10
|-
!6
|align="center"|19
| Felipe Massa
|Williams-Mercedes
|57
| +1:23,386
|7
|align="center"|8
|-
!7
|align="center"|11
| Sergio Pérez
|Force India-Mercedes
|56
| +1 krog
|10
|align="center"|6
|-
!8
|align="center"|55
| Carlos Sainz Jr.
|Toro Rosso
|56
| +1 krog
|8
|align="center"|4
|-
!9
|align="center"|26
| Daniil Kvjat
|Toro Rosso
|56
| +1 krog
|9
|align="center"|2
|-
!10
|align="center"|31
| Esteban Ocon
|Force India-Mercedes
|56
| +1 krog
|13
|align="center"|1
|-
!11
|align="center"|27
| Nico Hülkenberg
|Renault
|56
| +1 krog
|11
|
|-
!12
|align="center"|36
|
|Sauber-Ferrari
|55
| +2 kroga
|16
|
|-
!13
|align="center"|2
| Stoffel Vandoorne
|McLaren-Honda
|55
| +2 kroga
|18
|
|-
!Ods
|align="center"|14
| Fernando Alonso
|McLaren-Honda
|50
|El. sistem
|12
|
|-
!Ods
|align="center"|20
|  Kevin Magnussen
|Haas-Ferrari
|46
|Pnevmatika
|17
|
|-
!Ods
|align="center"|18
| Lance Stroll
|Williams-Mercedes
|40
|Motor
|20
|
|-
!Ods
|align="center"|3
| Daniel Ricciardo
|Red Bull Racing-TAG Heuer
|25
|Kolo
|PL
|
|-
!Ods
|align="center"|9
| Marcus Ericsson
|Sauber-Ferrari
|21
|Pritisk goriva
|14
|
|-
!Ods
|align="center"|30
| Jolyon Palmer
|Renault
|15
|Menjalnik
|19
|
|-
!Ods
|align="center"|8
| Romain Grosjean
|Haas-Ferrari
|13
|Prenos
|6
|
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Sklici in opombe

Formula 1 sezona 2017
2017